Суха река (; ) е град в Косово, административен център на община Суха река. Населението на града през 2011 година е 10 422 души.

История

Население

Личности 
 Родени
 Албана Гаши (1985 – ), косовски политик
 Буяр Букоши (1947 – ), косовски политик

Източници 

Община Суха река
Градове в Призренски окръг